Custard steht für:

Custard, verschiedene aus Eigelb, Zucker und Milch hergestellte Cremes
 Custard (australische Band), australische Indie-Rock-Band
 Custard (deutsche Band), Heavy- und Power-Metal-Band aus Herne, Nordrhein-Westfalen

Custard ist der Familienname folgender Personen:
 Reginald Goss-Custard (1877–1956), englischer Organist und Komponist